Il doppio del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale José Higueras e Balázs Taróczy 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Paolo Bertolucci /  Adriano Panatta (primo turno)
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (Campioni)

 Hans Kary /  Fred McNair (quarti di finale)
 Arthur Ashe /  Tom Okker (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1975